Kryptonite může být

 původní anglický název kryptonitu, fiktivního prvku z komiksů o Supermanovi
 přezdívka pro jádra minerálu jadaritu
 Kryptonite (album) – album britského hudebníka DJ Freshe z roku 2010
 Kryptonite (píseň, 3 Doors Down) – píseň americké rockové skupiny 3 Doors Down
 Kryptonite (píseň, Guy Sebastian) – píseň australského zpěváka Guye Sebastiana